Crioulo — descendente de europeus nascido na América espanhola, ou descendentes de africanos nascidos no Brasil
 Negros — no Brasil, forma de se referir a descendentes de africanos
 Crioulo (cavalo) — raça equestre desenvolvida na América do Sul, que serve de montaria para o peão dos Pampas, o Gaúcho
 Línguas crioulas — designação comum a várias línguas resultantes do desenvolvimento de pidgins
 Crioulos de base portuguesa — línguas crioulas de base portuguesa, que incluem, entre outras:
 Crioulo cabo-verdiano — língua crioula falada em Cabo Verde
 Crioulo da Guiné-Bissau — língua crioula da Guiné-Bissau
 Crioulo de Malaca ou Língua cristã — língua crioula falada na ilha de Malaca
 Crioulo português do Seri Lanca — língua crioula do Seri Lanca
 Crioulo de Damão ou Língua da casa — falado em Damão, na Índia
 Crioulo de Diu ou Língua dos velhos — falado em Diu, na Índia
 Língua crioula haitiana — língua crioula do Haiti
 Crioulo belizenho — ou kriol de Belize
 Crioulo da Luisiana — variante do francês, falado no estado da Luisiana
 Crioulo das Filipinas ou língua chavacana — língua crioula falada nas Filipinas

Outros 
 Criolo — cantor brasileiro
 Bom-Crioulo — romance de Adolfo Caminha
 Galpão Crioulo — programa da televisão brasileira
 Samba do Crioulo Doido — de autoria de Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta)

Desambiguações de linguística